El término tres puede referirse, en esta enciclopedia:

 al tres, el número;
 a 3, el tercer año de la era común;
 a 3 a. C., el tercer año antes de Cristo;
 al siglo III;
 al milenio 3;
 al tres, un elemento del patinaje artístico sobre hielo;

Literatura 
 a Tres, un libro de poesía de Roberto Bolaño;
 a Tres, una obra de teatro del dramaturgo Juan Carlos Rubio;

Música

Grupos 
 a 3, una banda estadounidense de rock de los años ochenta (con Emerson, Berry y Carl Palmer);
 a 3, una banda estadounidense de rock progresivo;
 a 3, una banda italiana de black metal;
 a 3, una banda británica de rock progresivo;
 a Los Tres, una banda chilena de rock;
a Tr3s, una banda filipina de rock;

Álbumes 
 a Tres, un álbum de Emanero;
a Tres, un álbum de Matisse;
 a 3, un álbum de Skizoo;
 a 3, un álbum de Alejandro Sanz;
 a 3, un álbum de Soulfly;
 a 3, un álbum de Mambrú;
 a 3, un álbum de FireHouse;

Canciones 
 a Tres, una canción de Juanes;
 a Tres, una canción del grupo de rock Libido;
 a 3, una canción de Britney Spears;
 a 3, una canción de Disturbed; 
 a 3, una canción instrumental de Café Tacuba;

Instrumentos 
 al tres cubano, un instrumento de cuerdas muy utilizado en la música popular de Cuba;

Otros 

 a Tres, canal de televisión musical estadounidense;
 a 3 Seventh Avenue Express, un servicio del metro de Nueva York;
 a 3, una marca registrada de telecomunicaciones;
 a 3, un episodio de The X-Files;
 a Número Tres, un personaje de Battlestar Galáctica;
 a Ȝ (letra yogh), una letra usada en los manuscritos medievales de las islas Británicas;
 a 3, una película uruguaya dirigida por Pablo Stoll;
 a 3, un programa de televisión de CBS;
 a Tres, empresa fabricante de grifería;
 a Tres (Italia), localidad en la provincia de Trento, Italia.